Frankie et Franky sont deux noms propres qui peuvent faire référence à :

Prénom 
Frankie et Franky sont des prénoms masculins, hypocoristique de , ,  ou . 

Frankie est également un prénom féminin, hypocoristique de  ou .

Titre

Cinéma 
 Frankie, film français réalisé par Fabienne Berthaud, sorti en 2005 ;
 Frankie, film franco-portugais réalisé par Ira Sachs, sorti en 2019.

Télévision 
 , série télévisée britannique de  diffusée en 2013 ;
 Franky, telenovela colombienne de Marcela Citterio sortie en 2015.

Personnage de fiction 
 Franky, personnage du manga shōnen japonais One Piece de Eiichirō Oda, sorti en 1997.

Références

Voir aussi 
 
 Yo Frankie!
 
 

Homonymie de titre
Prénom masculin